

Hydronymes

Rivière Sèche, un affluent de la rivière du Grand Pabos au Canada
Rivière Sèche, un affluent de la rivière Atimw au Canada